Granström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 2874 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Granström
 Alvar Granström (1907–2000), kostymtecknare och textildesigner
 Anders Granström (född 1948), skådespelare
 Carl Gustaf Granström (1883–1965), gruvindustriman
 Edith Granström (1884–1956), konstnär
 Erik Granström (född 1956), författare
 Gustaf Granström (1851–1941), ingenjör och disponent
 Gösta Granström (1908–1957), målare
 Helena Granström (född 1983), författare, poet, kulturskribent
 Jonathan Granström (ishockeyspelare född 1986) (född 1986), ishockeyspelare
 Jonathan Granström (ishockeyspelare född 2000) (född 2000), ishockeyspelare
 Josef Granström (1866–1950), folkskollärare och politiker, frisinnad
 Klas Granström, flera personer
 Klas Granström (född 1975) (född 1975), journalist och musikproducent
 Klas Granström (född 1976) (född 1976), journalist
 Konrad Granström (1900–1982), gymnast
 Lars Granström (född 1942), fotbollsspelare
 Martina Granström (född 1991), simmare
 Mats Granström (född 1983), långdistanslöpare
 Matts Magni Granström (1878–1933), författare, hembygdsforskare, folkmålsupptecknare, kantor och lärare
 Niklas Granström (född 1978), motocrossåkare
 Per Erik Granström (född 1942), politiker, socialdemokrat
 Stanley Granström  (född 1938), gitarrist
 Urban Granström (född 1973), kommunalpolitiker i Norrköping, socialdemokrat

Källor

Svenska efternamn